Knox puede aludir a:

Personalidades 
Eric B. Knox, botánico estadounidense.
Henry Knox (1750-1806), militar estadounidense en honor del cual se renombró el actual Fort Knox.
John Knox (1514-1572), reformador escocés.
Taylor Knox, surfista estadounidense.
Ronald Knox, teólogo y literato inglés.
Mike Knox, luchador profesional estadounidense
Sasha Knox, actriz pornográfica estadounidense.

Lugares 
Knox (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Benson. estado estadounidense de Dakota del Norte.
Knox (Indiana), ciudad en el condado de Starke, estado estadounidense de Indiana.
Knox (Maine), pueblo en el condado de Waldo, estado estadounidense de Maine.
Knox (Nueva York), pueblo en el condado de Albany, estado estadounidense de Nueva York.
Knox (Pensilvania), borough en el condado de Clarion, estado estadounidense de Pensilvania.
Knox (Wisconsin), pueblo en el condado de Price, estado estadounidense de Wisconsin, 
 Condado de Knox, varios condados en Estados Unidos.
 Municipio de Knox, varios municipios en Estados Unidos.

Otros 
Fort Knox, base militar del Ejército de los Estados Unidos.
Mallory Knox, banda de Power-Pop-Punk española.
 USS Knox (FF-1052), fragata de la Armada de los Estados Unidos.
 Clase Knox, clase de fragatas.